Церете́ли () — грузинская фамилия (русифицировалась как ).

Известные носители

А 
 Церетели, Акакий Ростомович (1840—1915) — грузинский писатель, поэт, мыслитель.
 
 Туманишвили-Церетели, Анастасия (1849—1932) — детский писатель, публицист и общественный деятель.
 Церетели, Арчил Николаевич (1906 — ?) — советский баскетболист.

В

Г 
 
 Церетели, Григорий Филимонович (1870—1938) — филолог-классик, папиролог.

Д 
 Церетели, Давид Зурабович (1781—1853) — грузинский князь, митрополит Имеретинский.

Е 
 Церетели, Елена Зурабовна (род. 1959) — российский искусствовед и художник, академик Российской академии художеств (2007). Дочь З. К. Церетели.

З

И

К 
 Церетели, Константин Григорьевич (1921—2004) — грузинский языковед-семитолог, доктор филологических наук, профессор, действительный член Грузинской Академии наук.
 Церетели, Кора Давидовна (род. 1930) — советский грузинский киновед, критик, сценарист.

М 
 Церетели, Мамука Отарович (род. 1979) — грузинский футболист, защитник.
 Церетели, Михаил Георгиевич (1878—1965) — князь, филолог, историк, публицист, социолог, дипломат.

С, Т, Ш 
 Церетели, Савле Бенедиктович (1907 — 1966) — советский философ и логик, доктор философских наук, профессор.
 Церетели, Симон Николаевич (1858 — ?) — священник, меньшевик, депутат Государственной думы I созыва от Тифлисской губернии.
 Церетели, Тамара Семёновна (1900—1968) — певица, исполнительница романсов.
 Церетели, Тинатин Васильевна — чл.-корр. АН ГрузССР
 Церетели, Шалва Отарович (1894—1955) — деятель советских спецслужб, генерал-лейтенант, специалист по похищениям и убийствам.

Другие значения 
 Церетели — село в Грузии, к югу от Марнеули.
 «Церетели» — станция Тбилисского метрополитена.
 (18284) Церетели — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса.

См. также 
 Церетели (княжеский род)
 Цертелев
 Церетелли, Николай Михайлович — узбекский советский актёр и режиссёр, коллекционер и исследователь русской игрушки.